41-й чемпионат мира по академической гребле прошёл 28 августа — 4 сентября 2011 года в словенском городе Блед на озере Блейско.

На чемпионате были разыграны олимпийские лицензии на Игры-2012 в Лондоне. Принцип отбора был следующий: в каждой из 14 дисциплин страна может выставить не больше одного экипажа. По итогам чемпионата мира в Словении в Лондон напрямую попадут по 11 лучших экипажей во всех мужских дисциплинах, кроме восьмёрок, где необходимо оказаться не ниже седьмого места. В женской части квота чуть меньше: восемь лучших экипажей в двойках, семь — в четвёрках, девять — в одиночках и пять — в восьмёрках. В одиночках и парных двойках в лёгком весе несколько оставшихся путевок будут разыграны на континентальных отборочных регатах среди стран Азии, Африки и Латинской Америки осенью 2011 года и весной 2012 года. Ещё две-три лицензии в каждой дисциплине оставлены на заключительную отборочную регату в Швейцарии, которая пройдёт в конце мая . Два места в мужской и женской одиночках уже гарантированы хозяевам Игр, а ещё четыре вакансии могут быть распределены среди не квалифицировавшихся стран по решению трёхсторонней комиссии.

На чемпионате было разыграно 22 комплекта наград. Сборная Великобритании победила в общекомандном зачете, завоевав 12 медалей — пять золотых, три серебряных и четыре бронзовых. Второй стала команда Новой Зеландии (4-1-4), третьей — Австралии (3-3-2), четвёртой — Италии (2-4-2), пятой — Германии (2-3-2), шестой — США (2-1-1).

В четырнадцати олимпийских дисциплинах лучшие результаты показали сборные Новой Зеландии (4-1-3), Великобритании (3-3-4), Германии (2-2-0) и Австралии (2-1-2).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Россия на чемпионате мира по академической гребле 2011 
Сборную России на чемпионате мира возглавили Юлия Левина и Сергей Федоровцев, который выступил в четверке парной с Никитой Моргачёвым, Владиславом Рябцевым и Игорем Саловым. Всего на чемпионате мира в Бледе были заявлены пять экипажей.

По итогам чемпионата мира сборная России завоевала две олимпийские лицензии в мужской четверке парной и в женской одиночке. Лучший результат — пятое место четверки парной.

Состав сборной России

Мужчины 
Четверка без рулевого: Антон Заруцкий, Георгий Ефременко, Иван Подшивалов и Александр Кулеш.

Четверка парная: Владислав Рябцев, Сергей Фёдоровцев, Никита Моргачёв, Игорь Салов.

Легкий вес. Двойка парная: Юрий Щёлоков / Алексей Некрасов.

Четверка без рулевого: Дмитрий Ащин, Михаил Беликов, Евгений Синицын, Иван Кудрявцев.

Женщины 
Одиночка: Юлия Левина.

Ссылки 
Официальный сайт чемпионата мира

Примечания 

Чемпионаты мира по академической гребле
Чемпионаты мира в Словении
Международные спортивные соревнования в Бледе
Август 2011 года
Сентябрь 2011 года